Sezon 2011/2012 Premier League – dwudziesta edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji brało udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu –  oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship: ,  i  (zwycięzca baraży).

Rozgrywki 
W rozgrywkach brało udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.

Tabela

Wyniki meczów

Wyniki spotkań

Strzelcy 
Stan na 13 maja 2012

Hat-tricki 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Anglii
2012 w Anglii
2011 w Walii
2012 w Walii